Bardas († 866) — césar bizantino durante o reinado de Miguel III
 Bardas Focas, o Velho († 968) — general bizantino e pai do imperador Nicéforo II Focas e do curopalates Leão Focas, o Jovem
 Bardas Focas, o Jovem († 989)  —  general bizantino com participações ativas em três revoltas contra o império
 Bardas Esclero († 991) — liderou uma grande revolta contra o imperador Basílio II Bulgaróctono entre 976 e 979

Desambiguações de antropônimos